Джо́зеф Уи́льямс ( или Джо Уи́льямс ) — имя и фамилия следующих персоналий:
 Уильямс, Джо (род. 1974) — американский борец вольного стиля.
 Уильямс, Джо (1918—1999) — американский джазовый певец.
 Уильямс, Джо (1934—2020) — премьер-министр Островов Кука.

См. также 
 Биг Джо Уильямс (1903—1982) — американский блюзовый гитарист.